Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwanský sesterský pár Čan Chao-čching a Čan Jung-žan, jehož členky nestartovaly společně. Chao-čching se turnaje neúčastnila. Spoluhráčkou Jung-žan se stala slovenská tenistka Janette Husárová, se kterou prohrála ve čtvrtfinále, když je vyřadila dvojice Johanna Kontaová a Patricia Mayrová-Achleitnerová.

Vítězem se stal nenasazený rumunsko-český pár Monica Niculescuová a Klára Zakopalová, který ve finále zdolal sesterskou dvojici Ukrajinek Ljudmilu a Nadiju Kičenokovy po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Každá z vítězek si na okruhu WTA Tour připsala třetí kariérní titul ve čtyřhře. Na „vítězné vlně“
dvojice pokračovala i následující týden okruhu, když hráčky vyhrály tasmánský Moorilla Hobart International.

Nasazení párů 
  Čang Šuaj /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Petra Martićová (čtvrtfinále, odsotupily)
  Irina Burjačoková /  Oxana Kalašnikovová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Janette Husárová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2014